Johann Sperl ist der Name folgender Personen:

* Johann Sperl (Porzellanmaler) (um 1718–1796), deutscher Maler und Porzellankünstler
 Johann Sperl (Maler) (geb. Johann Spörl; 1840–1914), deutscher Maler